

Села:
 Яблунька — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Яблунька — Рівненська область, Сарненський район

 Яблунька — колишнє село, тепер історична місцевість у місті Бучі Київської області
Річки:
 Яблунька — притока Дністра, Львівська область
 Яблунька — притока Стрию, Львівська область
 Яблунька — притока Постолової (басейн Південного Бугу), Вінницька область.

Яблунька () — село, Мінська область, Борисовський район